Diese Liste enthält alle Nummer-eins-Hits in den Mainstream Top 40 Charts im Jahr 2012. Sie werden vom US-amerikanischen Magazin Billboard veröffentlicht.

Weblinks 
 Aktuelle und zurückliegende Billboard-Charts: Pop-Songs (englisch)

Nummer Eins Hits Mainstream Top 40
Musik 2012